Мансани́льо — топоним:
 Мансанильо — город и муниципалитет в Испании;
 Мансанильо — город на Кубе;
 Мансанильо — муниципалитет в штате Колима Мексики;
 Мансанильо — город в муниципалитете Мансанильо штата Колима Мексики;
 Мансанильо — полуостров, созданный после постройки Панамского канала.

См. также 
 Мансанилья